Канада
 Спрус-Гров — маленький город в Альберте
 Эдмонтон—Спрус-Гров — федеральный электоральный округ в Альберте 
 Спрус-Гров—Старгин—Св. Альберт — провинциальный электоральный округ в Альберте

США
 Спрус-Гров — бывшее название Гаррис (Калифорния)
 Спрус-Гров — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Спрус-Гров — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.